Verőce è una piccola città ungherese nei pressi di Vác
 Comitato di Verőce nel Regno d'Ungheria, oggi in Croazia